Coillie bzw. van Coillie ist der Familienname folgender Personen:

 Dries van Coillie (1912–1998), belgischer Missionar und Autor
 Jan van Coillie (* 1957), belgischer Literaturwissenschaftler und Kinderbuchautor